Il doppio del Virginia Slims of Florida 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Katrina Adams e Zina Garrison erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Manon Bollegraf e Eva Pfaff.

Jana Novotná e Helena Suková hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Jo Durie e Mary Joe Fernández.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gigi Fernández /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Jana Novotná /  Helena Suková (campionesse)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Elizabeth Smylie /  Wendy Turnbull (semifinali)

 Jenny Byrne /  Betsy Nagelsen (primo turno) 
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (secondo turno) 
 Manon Bollegraf /  Eva Pfaff (semifinali) 
 Mercedes Paz /  Tine Scheuer-Larsen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Florida 1989